Champaign County Courthouse ist der Name folgender Gebäude in den Vereinigten Staaten:

 Champaign County Courthouse (Illinois)
 Champaign County Courthouse (Ohio)